Senkpiel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Senkpiel (1930–1994), deutscher DBD-Funktionär, DBD-Bezirksvorsitzender Rostock
 Marieke Senkpiel (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin